Il doppio del torneo di tennis Cedar Grove Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Siegel e Kim Warwick che hanno battuto in finale Dick Crealy e Bob Tanis 4-6, 6-2, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cedar Grove Open 1974